Международный теннисный турнир в Брисбене 2018 (англ. 2018 Brisbane International presented by Suncorp) — розыгрыш ежегодного профессиональный теннисного турнира, проводящегося в Брисбене (Австралия) и являющегося частью тура ATP в рамках серии ATP 250 и тура WTA в рамках премьер-серии. Основной турнир проходил с 31 декабря 2017 года по 7 января 2018 года, игры квалификации - с 29 по 30 декабря 2017 года.

Соревнование проводится на открытых хардовых кортах Queensland Tennis Centre в Брисбене, Австралия в десятый раз.

Общий призовой фонд турнира составил 1 528 910 долларов, призовой фонд женских соревнований — 1 000 000 долларов (из них призовой фонд основного турнира — 894 700 долларов), мужских — 528 910 долларов (из них призовой фонд основного турнира — 468 910 долларов).

Прошлогодние победители:
 в мужском одиночном разряде —  Григор Димитров
 в женском одиночном разряде —  Каролина Плишкова
 в мужском парном разряде —  Танаси Коккинакис и  Джордан Томпсон
 в женском парном разряде —  Бетани Маттек-Сандс и  Саня Мирза

Общая информация 
В 2018 году в одиночном турнире у мужчин принял участие лишь один теннисист из Топ-10 мирового рейтинга. Им стал прошлогодний победитель местных соревнований Григор Димитров (№ 3 в мире на тот момент). Посеянный под первым номером болгарин в итоге добрался до полуфинала, где проиграл третьему номеру посева Нику Кирьосу (№ 21 в мире). В финале Кирьос в свою очередь обыграл несеянного американца Райана Харрисона и выиграл домашний турнир.

В мужском парном соревновании победу праздновали чемпионы 2016 года Хенри Континен и Джон Пирс. Для Пирса это уже третий титул в Брисбене, помимо двух побед с Континеном он побеждал в 2015 году с Джейми Марреем. Прошлогодние триумфаторы Танаси Коккинакис и Джордан Томпсон титул не защищали, однако Томпсон выступил на турнире в паре с Ллейтоном Хьюиттом и проиграл уже на старте.

Женский одиночный турнир собрал пять представительниц из Топ-10 мирового рейтинга. Возглавила посев вторая ракетка мира Гарбинье Мугуруса. Испанская теннисистка выбыла уже на старте, не доиграв матч второго раунда против Александры Крунич. Вторым номером посева стала прошлогодняя победительница соревнований в Брисбене Каролина Плишкова (№ 4 в мире). Чешка не смогла защитить свой титул, проиграв в полуфинале третьей сеянной Элине Свитолиной  (№ 6 в мире). По итогу Свитолина и забрала главный приз. В финале она оказалась сильнее теннисистки из Белоруссии Александры Саснович. В основной сетке сыграла одна представительница России Дарья Касаткина, проигравшая в первом раунде.

В женском парном разряде победу смогли одержать теннисистки из Нидерландов Кики Бертенс и Деми Схюрс. Прошлогодние победительницы Бетани Маттек-Сандс и Мирза выигрывает турнир второй год подряд. Прошлогодние чемпионки Бетани Маттек-Сандс и Саня Мирза не защищали свой титул.

Соревнования

Мужчины. Одиночный турнир 
  Ник Кирьос обыграл в финале  Райана Харрисона со счётом 6-4, 6-2.
 Кирьос выиграл 1-й одиночный титул в сезоне и 4-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Харрисон проиграл 2-й одиночный финал (из 3) за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Женщины. Одиночный турнир 
  Элина Свитолина обыграла в финале  Александру Саснович со счётом 6–2, 6–1.
 Свитолина выиграла 1-й одиночный титул в сезоне и 10-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Саснович сыграла 2-й финал за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Мужчины. Парный турнир 
  Хенри Континен и  Джон Пирс обыграли в финале  Леонардо Майера и  Орасио Себальоса со счётом 3-6, 6-3, [10-2].
 Континен  выиграл 1-й парный титул в сезоне и 19-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Пирс сыграли 1-й парный титул в сезоне и 17-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Женщины. Парный турнир 
  Кики Бертенс и  Деми Схюрс обыграли в финале  Андрею Клепач и  Марию-Хосе Мартинес-Санчес со счётом 7–5, 6–2.
 Бертенс выигрывает 1-й парный титул в сезоне и 10-й за карьеру в туре ассоциации.
 Схюрс выигрывает 1-й парный титул в сезоне и 4-й за карьеру в туре ассоциации.

См. также 
Международный теннисный турнир в Брисбене

 Мировой Тур ATP 2018 года
 WTA Тур 2018 года

 Мировой Тур ATP 250
 Премьер серия WTA

 Портал: Теннис

Ссылки 
 Официальный сайт 
 
 Профиль турнира на сайте WTA 

Австралия
Теннис
Январь 2018 года
2018